Filmy:
 Uczeń czarnoksiężnika – film animowany z 1940 roku stanowiący przedstawienie ballady Goethego, zilustrowane scherzem symfonicznym Paula Dukasa, wyprodukowany przez The Walt Disney Company. Ten 9 minutowy film stanowił część wielkiego dzieła Disneya Fantazja
 Uczeń czarnoksiężnika – film z 2008 roku
 Uczeń czarnoksiężnika – film z 2010 roku 

Utwory literackie:
 Uczeń czarnoksiężnika – ballada Johanna Wolfganga von Goethego
 Uczeń czarnoksiężnika – jedno z opowiadań znajdujących się w zbiorze Człowiek z mgły Krzysztofa Borunia
 Uczeń czarnoksiężnika – powieść Witolda Jabłońskiego
 Uczeń Czarnoksiężnika – powieść Aleksandry Chmielewskiej

Utwory muzyczne:
 Uczeń czarnoksiężnika – scherzo symfoniczne Paula Dukasa